La Premier League de Arabia Saudita es la primera liga de baloncesto profesional en Arabia Saudita. La liga consta de 10 equipos.

Campeones

Referencias

Enlaces externos 

Saudi Arabia basketball at Asia-Basket.com
Official Saudi Basketball Federation website 
Saudi Premier League at goalzz.com
Past league champions at goalzz.com

Ligas Nacionales de Baloncesto de Asia
Competiciones de baloncesto de Arabia Saudita
Eventos deportivos en Arabia Saudita
Baloncesto en Arabia Saudita